Osoby noszące nazwisko Curri
 Bajram Curri (1862–1925) – albański działacz niepodległościowy
 Debatik Curri (ur. 1983) – albański piłkarz
 Isuf Curri (ur. 1963) – albański lekkoatleta, biegacz
 Skerdilaid Curri (ur. 1975) – albański piłkarz

 Geografia
 Bajram Curri – miasto w Albanii